Detken ist der Familienname folgender Personen:

 Kai-Oliver Detken (* 1968), deutscher Fachbuchautor
 Sven Detken (* 1959), deutscher Basketballspieler